Polgárháború, háború egyazon kultúrához, társadalomhoz vagy nemzethez tartozó csoportok, pártok között
Polgárháború, Andrássy György regénye
Polgárháború, 2006–2007-ben megjelent Marvel Comics képregény
Amerika Kapitány: Polgárháború, 2016-ban bemutatott amerikai szuperhősfilm